Marcus Fabius är ett namn som burits av flera romare:

 
 Marcus Fabius Buteo, romersk politiker, konsul 245 f.Kr.
 Marcus Fabius Calvus, romersk författare och översättare under 1500-talet
 Marcus Fabius Dorsuo, romersk politiker, konsul 345 f.Kr.
 Marcus Fabius Quintilianus, romersk retor under första århundradet